VTE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Wattay, Vientiane, Laos
 VTE – Voltri Terminal Europa, area portuale di Voltri